Kizil bezeichnet:

 Kizil (Aksu Konaxeher) (克孜勒镇), die Großgemeinde Kizil im Kreis Aksu Konaxeher des Regierungsbezirks Aksu im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China
 Kizil (Bay) (克孜尔乡), die Gemeinde Kizil im Kreis Bay des Regierungsbezirks Aksu im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China
 die Tausend-Buddha-Höhlen von Kizil, eine Reihe von Felshöhlen in der Gemeinde Kizil, Xinjiang, VR China
 Kizil (Tscheljabinsk), Fluss in der Oblast Tscheljabinsk, Russland
 Kizil (Baschkortostan), Fluss in der Republik Baschkortostan, Russland

Kizil ist der Familienname folgender Personen:
 Bahar Kizil (* 1988), deutsche Popsängerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Kızıl
 Kysyl
 Kisil